Янкевич Віктор Анатолійович (* 1986) — український письменник. Член Національної спілки письменників України.
 Янкевич-Янкелевич Арнольд Анатолійович (1897—1962) — український музичний педагог, професор.

Див. також 
 Яневич
 Янкович